Il concorso dei tuffi dal trampolino 3 metri dei Giochi olimpici estivi di  si è svolto il 25 e 26 settembre 2000 presso il Sydney International Aquatic Centre.

La competizione è stata vinta dal cinese Xiong Ni.

Medaglie

Risultati

Tuffi ai Giochi della XXVII Olimpiade